Попов Георгий Иванович:
 Попов, Георгий Иванович (в монашестве Порфирий; 1825—1866) — архимандрит Русской православной церкви, настоятель Русской посольской церкви в Риме.
 Попов, Георгий Иванович (1912—1984) — 1-й секретарь Ленинградского горкома КПСС.